Böszörményi Jenő (1872–1957) gépészmérnök
Böszörményi Jenő (1882–1955) református lelkipásztor, egyházi író, novellista